Orígenes puede hacer referencia a:
 Orígenes, filósofo y teólogo cristiano considerado Padre de la Iglesia.
 Orígenes, filósofo también conocido como El pagano para diferenciarlo del anterior.
 Orígenes, álbum del cantante mexicano Alejandro Fernández.
 Orígenes, revista literaria cubana del siglo XX.
 I Origins, película estadounidense de 2014, conocida en español como Orígenes.